Piney Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Piney Island (Nassau County, Florida)
 Piney Island (Wakulla County, Florida)
 Piney Island (Camden County, Georgia)
 Piney Island (McIntosh County, Georgia)
 Piney Island (Somerset County, Maryland)
 Piney Island (Worcester County, Maryland)
 Piney Island (Carteret County, North Carolina)
 Piney Island (Currituck County, North Carolina)
 Piney Island (Robeson County, North Carolina)
 Piney Island (Pennsylvania)
 Piney Island (Virginia)